Киндерлинская пещера (или Пещера Победы, Пещера 30-летия Победы) — пещера Башкортостана, расположена у правого берега реки Киндерля, недалеко от деревни Таш-Асты (Гафурийский район). Была впервые исследована в 1974 году.

Описание 
Пещера имеет 4 яруса. Вход располагается на высоте 94 м и соединяется с наклонным тоннелем, в котором можно увидеть ледник и большое количество сталагмитов (в том числе — ледяной и кальцитовый сталагмиты). Далее низкий лаз ведёт в зал Люстровый, где располагается большое количество сталактитов. Стены зала покрыты кальцитом. Люстровый соединён с тоннелем, заканчивающимся 12-метровым колодцем. Зал соединён с залом Концертным, в котором виду открывается большое количество сталактитов. Нагромождение из глыб расположено на полу галереи. Полость переходит в зал Пепси-кола (на стенах полости располагаются разноцветные образования), который, в свою очередь разветвляется на множество узких лазов (образуют 3-ю, 4-ю и 5-ю пещеры). Одно из ответвлений — ход Сказочный — ведет в 5-ю пещеру, залы Фигур, Шоколадный, зал Зелёных озёр, Каминный, Кащеево царство.

В 2010 году в пещере было установлено ограждение, изолировавшее часть объекта от посещения туристами. Данные меры были проведены спелеологами для стабилизации экологической ситуации в пещере.

Примечания 

Пещеры Башкортостана